Nositelů jména Démétrios I. je více:

 Démétrios I. Baktrijský – řecko-baktrijský král
 Démétrios I. Sótér († 150 př. n. l.) – vládce Seleukovská říše
 Démétrios I. Poliorkétés († 283 př. n. l.) – antigonovský král Makedonie
 Démetrios I. (patriarcha) (1914–1991) – ekumenický patriarcha konstantinopolský v letech 1972–1991

Rozcestníky - panovník